У́лица Во́йкова — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Белоруссия 
 Улица Войкова — улица в Бобруйске.
 Улица Войкова — улица в Бресте.
 2-я улица Войкова — улица в Витебске.
 3-я улица Войкова — улица в Витебске.
 Улица Войкова — улица в Гомеле.
 Улица Войкова — улица в Могилёве.
 Улица Войкова — улица в Слониме.
 Улица Войкова — улица в Полоцке.

Казахстан 
 Улица Войкова — улица в Алма-Ате.
 Улица Войкова — улица в Петропавловске.

Крым 
 Улица Войкова — улица в Керчи.
 Улица Войкова — улица в Симферополе.
 Улица Войкова — улица в Ялте.

Россия 
 Улица Войкова — улица в Астрахани.
 Улица Войкова — в 1937—2018 годах название Рождественской улицы во Владикавказе.
 Улица Войкова — улица в Волгограде.
 Улица Войкова — улица в Воронеже.
 Улица Войкова — улица в Екатеринбурге.
 Улица Войкова — улица в Иванове.
 Улица Войкова — улица в Калининграде.
 Улица Войкова — улица в Костроме.
 Улица Войкова — улица в Куйбышеве (Новосибирская область).
 Улица Войкова — улица в Кургане.
 Улица Войкова — улица в Москве.
 Улица Войкова — улица в Мытищах.
 Улица Войкова — улица в Наро-Фоминске.
 Улица Войкова — улица в Нижнем Новгороде.
 Улица Войкова — улица в Новороссийске.
 Улица Войкова — улица в Новосибирске.
 Улица Войкова — улица в Омске.
 Улица Войкова — улица в Оренбурге.
 Улица Войкова — улица в Перми.
 Улица Войкова — улица в Ростове-на-Дону.
 Улица Войкова — улица в Самаре.
 Улица Войкова — улица в Петергофе (Санкт-Петербург).
 Улица Войкова — улица в Смоленске.
 Улица Войкова — улица в Сочи.
 Улица Войкова — улица в Таганроге.
 Улица Войкова — улица в Томске.
 Улица Войкова — улица в Туле.
 улица Войкова — улица в Усолье-Сибирском.
 Улица Войкова — улица в Уфе.
 Улица Войкова — улица в Хабаровске.
 Улица Войкова — улица в Шатуре.
 Улица Войкова — улица в Ярославле.

Украина 
 Улица Войкова — прежнее название Краковской улицы в Днепре.
 Улица Войкова — улица в Донецке.
 Улица Войкова — прежнее название улицы Юрка Тютюнника в Житомире.
 Улица Войкова — прежнее название Красочной улицы в Запорожье.
 Улица Войкова — прежнее название Малиновой улицы в Каменском.
 Улица Войкова — улица в Луганске.
 Улица Войкова — прежнее название улицы Сечевых Стрельцов в Мариуполе.
 Улица Войкова — прежнее название Покровской улицы в Полтаве.
 Улица Войкова — прежнее название улицы Николая Михновского в Сумах.
 Улица Войкова — прежнее название улицы Мухачева в Харькове.
 Улица Войкова — прежнее название Еврейской улицы в Херсоне.
 Улица Войкова — прежнее название улицы Вячеслава Черновола в Чернигове.
 Улица Войкова — прежнее название улицы Николая Амосова в Шепетовке.

См. также 
 Войков, Пётр Лазаревич
 Использование имени Петра Войкова в топонимике

Примечания